Rodeo bezeichnet:

Sport:
 Rodeo, traditionelle aus Brasilien stammende Sportart
 Rodeo (Chile), chilenische Sportart
 Grand National Rodeo, US-amerikanische Rodeoveranstaltung
 Rodeo Backflip (auch: Rodeo Flip), Sprungkombination beim Snowboarden
 für die Disziplin Rodeo im Kanusport, siehe Kanurodeo

Siehe auch:

Geografie:
 El Rodeo (auch: Rodeo), Ort in Argentinien (Provinz Catamarca)
 Rodeo (San Juan), Ort in Argentinien
 Rodeo (Malla), Ort im Municipio Malla, Bolivien
 Rodeo (Saavedra), Ort in der Provinz Saavedra, Bolivien
 Rodeo (Durango), Ort in Mexiko
 Municipio Rodeo, Verwaltungseinheit in Mexiko
 Rodeo (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten von Amerika
 Rodeo Drive, Straße in Beverly Hills

Musik:
 Blue Rodeo, kanadische Countryrock-Band
 Rodeo (Album), Album des US-amerikanischen Rappers Travis Scott
 Sweetheart of the Rodeo, Album von The Byrds
 Sweethearts of the Rodeo, US-amerikanisches Country-Musik-Duo

Film:
 Rodeo (1934), US-amerikanischer Western von Robert N. Bradbury
 Rodeo (2022), französischer Spielfilm von Lola Quivoron
 Der Rodeo-Raub, US-amerikanischer Western von Cullen Lewis (1935)

Automobile:
 Holden Rodeo, Pkw-Modell
 Renault Rodéo, Pkw-Modell

siehe auch:
 El Rodeo (Begriffsklärung)